Handle with Care (1932), een film van David Butler
 Handle with Care (1958), een film van David Friedkin
 Handle with Care (1977), een film van Jonathan Demme
 Handle with Care (nummer), een nummer van de Traveling Wilburys uit 1988
 Handle with Care (ontwerpbureau), een ontwerpbureau uit Amsterdam